Marianum ist eine Bezeichnung für 

 Marianum Buxheim, ein Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft in Buxheim, Bayern
 Marianum (Freistadt), private Hauptschule in Freistadt, Oberösterreich
 Marianum (Seitenstetten),  das ehemalige bischöfliche Knabenseminar in Seitenstetten, Niederösterreich, heute Stiftsgymnasium Seitenstetten
 Päpstliche Theologische Fakultät „Marianum“ in Rom
Marianum Bregenz, bischöfliches Studieninternat

Siehe auch:
 Collegium Marianum
 Gymnasium Marianum
 Oratorium Marianum